Sofiia Bagishvili (ur. 25 lutego 1999) – gruzińska zawodniczka mieszanych sztuk walki. Aktualna zawodniczka polskiej organizacji KSW, walcząca także dla kazachskiej Octagon. Obecna nr. 1 rankingu KSW w wadze słomkowej (do 52,2 kg).

Lista zawodowych walk w MMA

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Statystyki i lista walk w MMA

Urodzeni w 1999
Gruzińscy zawodnicy MMA